Ropalophorus är ett släkte av steklar som beskrevs av Curtis 1837. Ropalophorus ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Ropalophorus